T25 ou T.25  peut désigner :
 Berliet T25, un camion du constructeur français Berliet ;
 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T.25 Gull 4, un planeur britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres